Ekholm är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 24 kilometer öster om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 470 meter i sydväst-nordöstlig riktning.

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö